Raimo Kilpiö, né le  à Parikkala en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Biographie

Carrière 
En 1985, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 30.

Son maillot le numéro 13 est retiré de l'équipe des Ilves.

Il devient le meilleur pointeur du championnat en 1961.

Depuis 1995 un trophée est renommé en son honneur,le Trophée Raimo-Kilpiö.

Carrière en club

Carrière internationale

Trophées et honneurs personnels

SM-sarja 
 1960 : remporte le Trophée Raimo-Kilpiö.
 1967 : remporte le Trophée Raimo-Kilpiö.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1953-1954 || Ilves || SM-sarja
|| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 1954-1955 || Ilves || Suomi-sarja
|| - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 1955-1956 || Ilves || SM-sarja
|| 10 || 7 || 3 || 10 || 2 || || || || || 
|-
| 1956-1957 || Ilves || SM-sarja
|| 10 || 9 || 6 || 15 || 4 || || || || || 
|-
| 1957-1958 || Ilves || SM-sarja
|| 11 || 14 || 7 || 21 || 6 || || || || || 
|-
| 1958-1959 || Ilves || SM-sarja
|| 18 || 13 || 15 || 28 || 14 || || || || || 
|-
| 1959-1960 || Ilves || SM-sarja
|| 18 || 23 || 21 || 44 || 0 || || || || ||
|-
| 1960-1961 || Ilves || SM-sarja
|| 18 || 16 || 11 || 27 || 4 || || || || ||
|-
| 1961-1962 || Ilves || SM-sarja
|| 18 || 20 || 10 || 30 || 10 || || || || || 
|-
| 1963-1964 || RU-38 || Suomi-sarja
|| 9 || 8 || 9 || 17 || 0 || 6 || 4 || 1 || 5 || 0
|-
| 1964-1965 || RU-38 || SM-sarja
|| 18 || 10 || 5 || 15 || 9 || || || || ||
|-
| 1965-1966 || RU-38 || SM-liiga
|| 20 || 6 || 9 || 15 || 4 || || || || ||
|-
| 1966-1967 || RU-38 || SM-sarja
|| 22 || 20 || 15 || 35 || 2 || || || || ||
|-
| 1967-1968 || Ässät || SM-sarja
|| 20 || 10 || 13 || 23 || 4 || || || || || 
|-
| 1968-1969 || Ässät || SM-sarja
|| 21 || 8 || 10 || 18 || 14 || || || || ||
|-
| 1969-1970 || Ässät || SM-sarja
|| 12 || 6 || 6 || 12 || 4 || || || || ||
|-
| 1970-1971 || Ässät || SM-sarja
|| 32 || 17 || 22 || 39 || 8 || 10 || 7 || 4 || 11 || 0 
|-
| 1971-1972 || Ässät || SM-sarja
|| 32 || 8 || 12 || 20 || 4 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || Ässät || SM-sarja
|| 36 || 15 || 14 || 29 || 10 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Ässät || SM-sarja
|| 36 || 19 || 12 || 31 || 14 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Ässät || SM-sarja
|| 36 || 12 || 12 || 24 || 24 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || Ässät || SM-liiga
|| 36 || 22 || 18 || 40 || 6 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 1976-1977 || Ässät || SM-liiga
|| 32 || 6 || 10 || 16 || 4 || || || || ||

| 391 || 233 || 203 || 436 || 137 || 10 || 7 || 4 || 11 || 0

En équipe nationale 

| 1957|| Championnat du monde  || 7|| 0|| 0|| 0|| - ||align="left" | 
|- 
| 1958|| Championnat du monde || 6|| 2|| 1|| 3|| -|| align="left" | 
|-  
| 1959|| Championnat du monde || 8|| 5|| 3|| 8|| - ||align="left" | 
|- 
| 1960|| Jeux olympiques || 6|| 9|| 3|| 12|| 2|| align="left" | 
|- 
| 1961|| Championnat du monde|| 7|| 5|| 1|| 6|| -|| align="left" | 
|- 
| 1963|| Championnat du monde|| 7|| 3|| 3|| 6|| 4|| align="left" | 
|- 
| 1964|| Jeux olympiques || 8|| 1|| 3|| 4|| 2|| align="left" | 
|-
| 1965|| Championnat du monde || 7|| 0|| 2|| 2|| 0|| align="left" | 
|- 
| 1966|| Championnat du monde || 7|| 2|| 0|| 2|| 2||align="left" | 
|-
| 1967|| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left" |

Notes et références 

Naissance en février 1936
Naissance à Parikkala
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur de l'Ässät Pori
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1960
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1964
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Raimo-Kilpiö